

Localidades
Memphis (Alabama)
Memphis (Flórida)
Memphis (Indiana)
Memphis (Michigan)
Memphis (Mississippi)
Memphis (Missouri)
Memphis (Nebraska)
Memphis (Tennessee)
Memphis (Texas)

Outros
Memphis (cigarro)
Memphis (álbum)
Memphis (gênero)
Memphis Belle (filme)
Memphis Championship Wrestling
Memphis Grizzlies
Memphis Minnie
Memphis Recording Service
Memphis blues
Memphis la Blusera
Mênfis

Desambiguações de topônimos